Shining:

 Shining — шведская блэк-металическая группа, стиль которой часто характеризуют как suicidal black metal.
 Shining — серия тактических ролевых игр и игр в жанре Action RPG, разработанная компанией Sega.
 Shining — альбом японской группы Native Son 1982 года.

См. также